El Masters d'Indian Wells 2022, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2022 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA 1000 en categoria femenina. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 20 de març de 2022 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista estatunidenc Taylor Fritz va guanyar el segon títol individual, i el més important, del seu palmarès. En la final va derrotar el manacorí Rafael Nadal, que estava imbatut després d'haver encadenat 20 victòries consecutives des de l'inici de la temporada, i lluitava per guanyar el 37è títol de categoria Masters del seu palmarès. La polonesa Iga Świątek va guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria WTA 1000, que li van permetre escalar fins al segon lloc del rànquing individual. La parella formada pels estatunidencs John Isner i Jack Sock van guanyar per segona ocasió a Indian Wells i van aconseguir el tercer títol de categoria Masters junts malgrat no formar equip de forma estable. La parella formada per les xineses Xu Yifan i Yang Zhaoxuan van guanyar el primer títol juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022